Фрозіноне — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Фрозіноне — провінція в Італії, у регіоні Лаціо.